Gemarkung Eppenreuth ist der Name zweier Gemarkungen:

 Gemarkung Eppenreuth (Landkreis Kulmbach), Gemarkung im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gemarkung Eppenreuth (Landkreis Neustadt an der Waldnaab), Gemarkung im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern